La saison 2009-2010 de Ligue 2 est la soixante-et-onzième édition du championnat de Ligue 2 (ou Division 2 jusqu'en 2002). Division venant après la Ligue 1, elle oppose, en matches aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Ligue 1. Elle a débuté le vendredi  et s'est terminé le .

En tête de bout en bout, le SM Caen remporte le championnat pour la deuxième fois, et obtient ainsi son retour en Ligue 1, où l'accompagnent le Stade brestois 29 et Athlétic Club Arles-Avignon.

Cette édition est marquée par la faillite sportive de plusieurs candidats à la montée : le RC Strasbourg et l'EA Guingamp, vainqueur de la coupe de France la saison passée, sont relégués, tandis que le FC Nantes, qui compte de loin le budget plus important, termine à une décevante . Enfin, le FC Metz, longtemps sur le podium, est finalement dépassé par les surprenants Arlésiens, qui obtiennent leur quatrième promotion en cinq saisons.

Équipes participantes

Classement 

Le classement est calculé avec le barème de points suivant : la victoire vaut trois points, le match nul un, la défaite ne rapporte aucun point.

Leader journée par journée 

Depuis la  de championnat jusqu'à la fin de la saison, le SM Caen n'a pas quitté sa place de leader :

Résultats

Statistiques individuelles

Classement des buteurs 
Le tableau suivant liste les joueurs selon le classement des buteurs pour la saison 2009-2010 de Ligue 2.

Classement des passeurs 

Source : Ligue 2

Trophées UNFP

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Championnat de France de football 2009-2010
 Championnat de France de football National 2009-2010
 Championnat de France amateur de football 2009-2010
 Coupe de France de football 2009-2010
 Coupe de la Ligue française de football 2009-2010
 2009 en football
 2010 en football

France M2